Terra di Bari – territorio pianeggiante stretto tra le Murge e il mare Adriatico
Terra di Bari – antica unità amministrativa dei regni di Sicilia, di Napoli e delle Due Sicilie
Terra di Bari – olio di oliva a Denominazione di origine protetta